Спасское — деревня в Барятинском районе Калужской области. Входит в сельское поселение «Деревня Асмолово».

Расположена на реке Волока в 10 км к восток-юго-востоку от села Барятино.

В деревне имеются действующая деревянная церковь Бориса и Глеба и сельская библиотека.

Население

Известные уроженцы 
 Юдин, Виктор Михайлович (1923—1985) — герой Советского Союза

Примечания 

Населённые пункты Барятинского района